«Как иску́сство сотвори́ло мир» — документальный сериал BBC One 2005 года, состоящий из пяти эпизодов, в каждом из которых рассматривается влияние искусства на современную ситуацию в нашем обществе.

«Основная предпосылка сериала в том, — согласно Найджелу Спайви, — что из всех определяющих характеристик человечества как вида, ни одна не является более основополагающей, чем склонность к искусству. Человекообразные обезьяны покроют холст краской, если им дать кисти, и показано, что они инстинктивно создают искусство не лучше, чем попугаи имитируют речь. Мы, люди, единственные развиваем способность к образному мышлению».

Эпизоды

Эпизод первый: Человечнее человечества 
Первый эпизод объясняет, почему люди окружают себя изображениями тела, которые являются настолько нереальными.

Спайви начинает своё расследование с поездки в Виллендорф, где в 1908 году три австрийских археолога обнаружили Венеру Виллендорфскую, статуэтку женской фигуры высотой 11 см (4,3 дюйма), предположительно выполненную в период между 24 000 и 22 000 годами до н. э. Спайви отправляется в Музей естествознания в Вене, чтобы изучить чрезмерно преувеличенные размеры груди и живота Венеры, а также отсутствие у неё рук и лица, что свидетельствует о том, что желание преувеличивать восходит к самым первым изображениям человеческого тела, созданным нашими предками. Спайви размышляет, что люди, которые создали эту статую, жили в суровых условиях ледникового периода, где особенности ожирения и плодовитости были бы весьма желательны, и несколько похожих статуэток, в совокупности именуемых статуэтками Венеры, показывают, что этот преувеличенный образ тела существовал в течение тысячелетий.

Нейробиолог Вилейанур Рамачандран полагает, что причина этого кроется в неврологическом принципе, известном как сверхнормальный стимул, который демонстрирует Спайви, повторяя эксперимент Николаса Тинбергена с птенцами серебристой чайки. Когда птенцам показывают жёлтую палочку с одной красной линией, сделанной, чтобы изобразить клюв их матери, они нажимают на неё, поскольку они запрограммированы требовать пищу. Однако, когда им преподносят палку с тремя красными линиями, они с энтузиазмом касаются её даже по сравнению с настоящим клювом. Рамачандран заключает: «Я думаю, аналогия в том, что происходит в мозгах наших предков, художников, которые создавали эти фигурки Венеры в сильно преувеличенных версиях, эквивалентно для их мозга тому, что придерживалось трёх красных полос для мозга цыпленка.»

Затем Спайви отправляется в Египет, чтобы выяснить, сохранились ли в эпоху цивилизации грубые преувеличения врождённых инстинктов серебристой чайки у ремесленников. Египетские изображения человеческого тела, которые он обнаруживает у Гробницы Фараона Рамсеса VI и Карнакского Храмового комплекса, были регулярными и повторяющимися, в них ничего не было преувеличено. Нанесённая на стену у незаконченной гробницы визиря Аменхотепа III Ра-мосе сетка диктовала точные пропорции и состав этих изображений на протяжении трёх тысяч лет. Спайви заключает, что египтяне создавали изображения тела таким образом, не из-за того, что их мозг был так запрограммирован, а из-за влияния их культуры.

Спайви наконец отправляется в Италию, где Стефано Мариоттини рассказывает о своем необычном открытии у побережья Риаче, недалеко от Реджо-ди-Калабрия. Как показано в античной копии Геродота в Старой библиотеке колледжа Святого Иоанна, греческие скульпторы изучили методы египтян и первоначально создали действительно реалистичные изображения человеческого тела, например, «Мальчик крития» в Музее Акрополя в Афинах, Греция. Однако, по словам Рамачандрана, проблема с «Мальчиком» в том, что он был слишком реалистичным, что делает его скучным, и стиль был вскоре забыт. По словам Спайви, греки обнаружили, что были вынуждены разнообразить человеческие формы, например, искажение его законными способами, и исследует новаторскую работу скульптора и математика по имени Поликлет, как показано на примере Воинов из Риаче в Национальном музее Великой Греции. Спайви приходит к выводу, что первая цивилизация, способная к реализму, использовала преувеличение, чтобы идти дальше, и именно этот инстинкт всё ещё доминирует в нашем мире сегодня.

Эпизод второй: День, когда родились картины 
Второй эпизод отвечает на вопрос, как были созданы самые первые из когда-либо сделанных картин, и объясняет, как изображения смогли вызвать величайшие изменения в истории человечества.

Спайви начинает своё исследование с поездки в пещеру Альтамира недалеко от города Сантильяна-дель-Мар в Кантабрии, Испания, где в 1879 году молодая девушка воскликнула: «Папа! Смотри, волы!» своему отцу, местному археологу-любителю Марселино Сансу де Саутуоле, что означало, что Мария только что стала первым современным человеком, увидевшим первую галерею доисторических картин, когда-либо обнаруженных. Находка показала, что около 35 000 лет назад мы начали создавать картины и понимать их значение. Французский священник Анри Брёйль полагал, что доисторические художники рисовали животных, чтобы увеличить свои шансы на успешную охоту, но животные, нарисованные здесь и в других местах, таких как пещера Пеш-Мерль во Франции, также посещённых Спайви, не соответствовали найденным костям и абстрактные образцы показали, что художники не просто копировали из реальной жизни.

Затем Спайви отправляется в Драконовы горы в ЮАР, где антрополог Дэвид Льюис-Уильямс обнаружил, что в наскальной живописи, выполненной 200 лет назад бушменами, изображающей сцены охоты, обнаружены многие из тех же необычных особенностей. Интервью немецкого лингвиста Вильгельма Блика с бушменом в XIX веке показывают важность транса в их культуре, наблюдение, подтвержденное Спайви после просмотра шаманского ритуала, проводимого их современными потомками в деревне недалеко от Цумкве, Намибия, вдали от гор. Льюис-Уильямс полагает, что картины были не просто изображениями повседневной жизни, они отражали духовные переживания в состоянии транса.

Медиа информация

Выход DVD 
Релиз DVD для региона 2 от BBC DVD вышел 30 мая 2005 г.

Сопроводительная книга 
Сопроводительная книга 2005 года к сериалу была написана ведущим Найджелом Спайви.

Избранные издания

Примечания

Ссылки 
 How Art Made the World на BBC Programmes

Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2005 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2005 году
Документальные фильмы Би-би-си